Улица Бердышева — улица, расположенная в микрорайоне Обь ГЭС (Советский район Новосибирска). Начинается от улицы Печатников. Заканчивается, соединяясь с улицей Сторожевой. Основная часть улицы проходит по территории частного сектора (посёлок Плановый).

Название 
Улица названа в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Василия Архиповича Бердышева.

Учреждения 
 Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3
 Новосибирский областной наркологический диспансер
 Детский сад № 483, «Звездочка»
 Средняя общеобразовательная школа № 165
 Новосибирская Академия Дизайна и Программирования
 Универсам удачных покупок, сеть супермаркетов

Транспорт 
Остановки
 Бердышева
 Механизаторов
 Смежная

Автобусы
 23 (Общественный торговый центр — ОРМЗ)

Маршрутное такси
 43 (1223) (Общественный торговый центр — ОРМЗ)
 55 (1255) (Центральный корпус — ОРМЗ)

Примечания

Ссылки 
 Улица Бердышева на Яндекс. Карты
 Улица Бердышева на Google Street View

Улицы Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Улицы по алфавиту
Улицы Советского района Новосибирска